van Koejavië
 Kujawiak (dans), volksdans uit Polen
 Kujawiak (bier), Pools bier
 Kujawiak Włocławek, voetbalclub
 Kujawiak Astoria Bydgoszcz, basketbalclub (en)